NSE steht für:

 Nagyszebeni Sportegyesület, ungarischer Sportverein aus Sibiu
 Nahverkehr Schwalm-Eder, öffentliches Verkehrsunternehmen in Nordhessen
 Neuronenspezifische Enolase, ein Enzym des Glukosestoffwechsels
 Satena, kolumbianische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Neutronen-Spin-Echo

Wertpapierbörsen:
 Nagoya Stock Exchange in Nagoya, Japan
 Nairobi Stock Exchange in Nairobi, Kenia
 National Stock Exchange of India in Mumbai, Indien
 Nigerian Stock Exchange in Lagos, Nigeria

nse steht für:
 Nsenga (Sprache) (ISO-639-3-Code), Bantusprache der Nsenga in Sambia und Mosambik

Abkürzung